Тодор Харизанов Джорлов е български духовник, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е около 1848 година в пиринското село Влахи в семейството на Харизан Джорлов - инициатор за откриването на килийното училище във Влахи около 1830 година. Тодор Харизанов става член (аза) на казалийското управление в Мелник. Учи във Влахи при Михаил Попфилипов, като след това получава и църковнославянско образование. В 1863 година е ръкоположен за свещеник и служи във Влахи до 1889 година. Работи и като учител в местното училище. Оказва съпротива на гръцкия мелнишки силогос, който се опитва да наложи гръцкия език в църквата и училището. Председател е на църковното настоятелство и член на училищното. На 28 юни 1896 година успява да убеди съселяните си, че трябва да разширят източниците за поддържане на църквата и училището.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Родени във Влахи
Български общественици от Македония
Починали във Влахи